Ларрі Ріган (,  9 серпня 1930, Норт-Бей —  9 березня 2009, Оттава) — канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1946 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 5 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 322 матчі в НХЛ, включаючи 42 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1970 року розпочав тренерську роботу в НХЛ, яка обмежилась з командою «Лос-Анджелес Кінгс».

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятний трофей Колдера — 1957.

Статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Тренери «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти АХЛ‎